Krümmelbach ist der Name folgender Gewässer:

 Krümmelbach (Aubach), rechter Zufluss des Aubachs (zum Gelbach) in Staudt, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Krümmelbach (Rodebach), linker Zufluss des Rodebachs (zur Maas) bei Stahe, Gemeinde Gangelt, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Krümmelbach (Seegraben), linker Zufluss des Seegrabens (zur Egau) bei Ballmertshofen, Gemeinde Dischingen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg; abschnittsweise Grenzbach zu Zöschingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

Siehe auch:
 Grimmelbach